Happy House (single), een single van Siouxsie and the Banshees
 Happy House (club), een club in Aarschot (België)
 Happy House (genre), een muziekgenre